Це список населених пунктів України, перейменованих з 01.01.1986 по 01.02.2021, створений на базі даних Верховної Ради України.

Див. також 

 Список населених пунктів Криму, перейменованих після депортації кримських татар 1944 року
 Топоніми, перейменовані в рамках Закону про декомунізацію 2016 року

Література 
  (в довідниках «Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ» видання 1962-го та 1965-го рр. немає Переліку перейменованих населених пунктів)
  (посилання  → Яндекс.Диск)
 
  (link )

Джерела 
 Алфавітний покажчик населених пунктів, знятих з обліку 

Населені пункти України
Списки українських топонімів